Anthony Clark – attore statunitense
Anthony Clark – ciclista statunitense
Anthony Clark – giocatore di badminton britannico
Anthony Clark – nuotatore tahitiano
Anthony E. Clark – sinologo statunitense